Завойчинська Мілена Валеріївна  — російська авторка книг фентезі і романтичної фантастики.

Біографія 
Народилася 1 березня 1974 року в м. Прага (Чехія) в сім'ї військовослужбовця. Шість років дитинства прожила в Північній Осетії в місті Владикавказ. Потім авторка провела п'ять років у Монголії (міста Булган, Улан-Батор, Шєви-Гобі), після чого переїхала в Москву, де і живе досі. Як і переважна більшість дітей військових, Мілена змінила безліч шкіл. Одна із них перебувала аж в Сибіру, а останньою була середня школа № 798 м. Москви.

У 1998 році закінчила Університет Російської Академії Освіти (УРАО) за спеціальністю економістка-маркетологиня. Багато років працювала за освітою економісткою в банку, пізніше головною бухгалтеркою в інвестиційних компаніях. Всі курси підвищення кваліфікації були пов'язані саме з цим видом діяльності. Завойчинська має другу незакінчену вищу освіту за фахом «лінгвістка-перекладачка» в Інституті англійської мови. Письменниця є заміжньою та виховує двох синів.

У лютому 2012 року написала свій перший роман «Алета». Потім Мілена Валеріївна зареєструвалася на популярному порталі "Самиздат", де і виклала перші глави роману. Починалося письменство як хобі, так як на той момент авторка перебувала у відпустці по догляду за другою дитиною і шукала захоплення, яке не потребує поїздок з дому. Хобі несподівано стало настільки захопливим, що переросло у основний вид діяльності.

Бібліографія

Джерела 
  http://zavoychinskaya.ru/  Мілени Завойчинської.
  http://samlib.ru/z/zawojchinskaja_m_w/  автора на популярному порталі "Самиздат".
  https://www.livelib.ru/author/366137-milena-zavojchinskaya  автора на порталі LiveLib.

Посилання 

Письменники Росії XX сторіччя
Народились 1 березня
Народились 1974